Тростенец — название населенных пунктов:

Белоруссия 
 Тростенец — деревня в Лоевском районе Гомельской области.

Россия 
 Тростенец — село в Новооскольском районе Белгородской области.

См. также 

 Малый Тростенец
 Большой Тростенец